Toxische epidermale necrolyse, ook Syndroom van Lyell geheten
 Charles Lyell, Brits geoloog
 Lyell (maankrater)
 Lyell (marskrater)
 Mount Lyell (doorverwijspagina)